Прешов:

 Прешов — город в северо-восточной Словакии.
 Прешов  — район Словакии. Находится в Прешовском крае.